«Українська Федерація Йоги» — це міжнародний союз незалежних йога-центрів, інструкторів, практиків, учнів йоги. Основа для членства — викладання та практика йоги виключно за затвердженою в цій організації системою.

Українська федерація йоги фактично існує як група однодумців з 1998 року, установчий з'їзд Організації відбувся в 2002 році, а остаточна реєстрація Міністерством Юстиції України пройшла в 2004 році. У січні 2014 року Українська федерація йоги була прийнята як член в одну з міжнародних йога-організацій — «Yoga Alliance International». Вона являє собою список вчителів, які відповідають вимогам Альянсу йоги для навчання і закінчують навчання в школі йоги.
 
Президентом Української федерації йоги є Андрій Сафронов — практикуючий езотерик, релігієзнавець, автор близько 100 наукових робіт і публікацій, двох монографій і фундаментальної праці «Йога: фізіологія, психосоматика, біоенергетика», та автор блогу з дослідження та перекладу Йога-сутри «Йога-сутра, коментарі сучасного практика».

Напрямки йоги в УФЙ 
Характерна особливість Української федерації йоги — це сучасний, науково обґрунтований підхід до практики йоги. Методичною базою Української федерації йоги є власні наукові дослідження в галузі йоги і йоготерапії, десятки книг, сотні статей і навчальних програм, створених інструкторами. Усі інструктори Української федерації йоги мають спеціальну освіту у сфері фізичної культури і спорту, медицини чи психології; більшість інструкторів мають дві вищі освіти. Представники Української федерації йоги регулярно беруть участь у міжнародних конференціях з різних аспектів йоги, а також проходять стажування в інших Школах та Центрах йоги.

 Класична йога.  Навчальна програма класичної йоги в федерації:

 Хатха-йога (асани, пранаями, бандхи, мудри, крії), створення індивідуальних комплексів.
 Ніяма: очисні методики.
 Джнана-йога (інтелектуальний розвиток).
 Бхакті-йога (розвиток емоційної сфери).
 Карма-йога (розвиток відношень з соціумом).
 Медитації та психопрактики.
 Розвиток чакральної системи.
 Методи розвитку парних відносин.
 Вріддхі йога — це система методів Класичної йоги, з урахуванням особливостей фізичного тіла і способу життя людей у віці 35-50 років. वृद्धि vriddhi — зріла, мудра, дорослий, який досяг максимального прояву.
 Йогатерапія — це система методів, спрямованих на підтримку і відновлення здоров'я практикуючого.
 Прасу йога — йога для вагітних.
 Кайя йога(काययोग, в перекладі з санскриту — «контроль тіла») — система хатха-йоги, котра спрямована на фізичний і естетичний розвиток тіла.
 Сандхаана йога — це сучасний динамічний стиль хатха-йоги. Являє собою серію Віньяс (динамічних комплексів), спрямованих на опрацювання різних зон тіла.
 Йога-патта — йога на мотузках біля стіни.

Соціально-просвітницькі проекти УФЙ 
Популяризація першоджерел і санскриту:

 Блог Андрія Сафронова «Йога сутра: коментарі сучасного практика. योगसूत्रचूर्णि: », ведеться з 2012 року, російською та англійською мовами.
 «Yoga Science » — некомерційний проект. Стартував у серпні 2016 року. Має на меті: перекладати на російську та українську мови сучасні наукові статті у сфері йоги і тантри силами волонтерів.
 Відкриті лекцій з йоги, що популяризують першоджерела і знання про йогу на ютубканалі — Andrey Safronov
 Виступ на засіданні гуртка Сходознавців Києво-Могилянської академії.
проект «Санскрит в Україні » веде просвитнецьку діяльність, а також переклади першоджерел на російську та українську мови. 

Популяризація йоги:

 «Дні йоги в Україні» 2015, 2016, 2017, 2018. За сприяння Посольства Індії в Україні, виступає координатором святкування. 
 Проект «Йога для всіх» між ГУ ДСНС України в Вінницькій області та Українською федерацією йоги. Інструктор йоги інструктор УФЙ, Оксана Беседіна, навчала рятувальників практиці йоги.,
 Виступ інструктора УФЙ на TEDex

Популяризація здорового способу життя:

 «Дні донорів крові » у 2016 році, разом з Клубом Донорів крові та Школою охорони здоров'я Києво-Могилянської академії взяла участь в акції з донорства крові, що була присвячена Міжнародному Дню здоров'я, та відбулася у чотирьох містах України: Києві, Львові, Харкові і Полтаві. Протягом акції було зібрано 72 літри крові, які одразу були передані до лікарень обласного значення.
 «Український інститут йоги і йогатерапіі »  
 «Всеукраїнська Організація Здоров'я» — це об'єднання творчих, прогресивних та небайдужих людей до нагальних проблем України в сфері громадського здоров'я. Провела 17 днів донорів в Україні.
 УФЙ приєдналась до проекту «Ми за Безпечний секс!»
впродовж карантину навесні 2020 інструктори УФЙ провели більш ніж 500 безкоштовних класів хатха-йоги для всіх охочих.

Філії УФЙ в Україні 
На даний час Українська федерація йоги представлена у 16-ти містах України:

 Бориспіль ,
 Бровари ,
 Вінниця ,
 Дніпро ,
 Житомир ,
 Івано-Франківськ ,
 Київ ,
 Львів ,
 Маріуполь ,
 Одеса, 
 Полтава ,
 Суми ,
 Харків ,
 Черкаси,
 Чернігів,
 Чернівці .

Філії УФЙ за кордоном 

 Австрія (Відень и Баден),
 Німеччина (Дортмунд ),
 Грузія (Тбілісі ),
 Ізраїль (Тель Авів и Бат Ям ),
 Нідерланди (Амстердам, Ейндховен ),
 ОАЕ (Дубай ),
 Польща (Краків),
 Росія (Москва , Тула ),
 Франція (Париж).

Книжки инструкторів УФЙ 

 «Йога: історія ідей і поглядів,» А. Г. Сафронов, 2021 рік, видана російською
 «Трансформація поняття дґ'яна у вченні йоґи » Дмитро Данилов, 2020 рік, монографія, українською мовою.
«Психопрактики в містичних традиціях від архаїки до сучасності ». А. Г. Сафронов, 2008 рік, монографія. Видана російською та англійськими мовами.
 «Психологія релігії » А. Г. Сафронов. Монографія.
 «Релігійні психопрактики в історії культури » А. Г. Сафронов. Монографія.
 «Йога: фізіологія, психосоматика, біоенергетика » А. Г. Сафронов, 2008 рік, видана російською та англійськими мовами.
 «Йога-патта: Учебное пособие по технике йоги на веревках у стены —Yoga Wall » Д. А. Данілов, 2016 рік, видана російською та англійськими мовами
 «Психологія духовного розвитку. Практичний посібник з медитацій » А. Г. Сафронов.
 «Релігієзнавство» А. Г. Сафронов.
 «Лекції з психології» А. Г. Сафронов.
 «Психологічне айкідо » 2 частини. А. Г. Сафронов.
 «Теорія і практика психологічного айкідо » А. Г. Сафронов.
 «Методи аналізу казок» А. Г. Сафронов.

Відео УФЙ для самостійної практики йоги 

 Добірка комплексів ураїнською мовою 
Комплекс асан для початківців
 Комплекс асан для сексуального здоров'я
 Сандхаана-йога
 Комплекс великих пранаям
 Комплекс Сур'я намаскар
 Розширений комплекс сур'я намаскар
 Анатомія і фізіологія Хатха-йоги: вправи для лопаток 
 Анатомія і фізіологія Хатха-йоги: вправи для шиї.
 Електронний додаток для практики Йоги-патта

Примітки 

Йога